Highway 43 steht für folgende Straßen:

 Alberta Highway 43, Kanada
 British Columbia Highway 43, Kanada
 New Zealand State Highway 43, Neuseeland